Januário Caramico (São Paulo, 19 de abril de 1934 – 23 de agosto de 2007) foi um empresário e inventor brasileiro.

Biografia 
Estudou no Colégio Arquidiocesano em São Paulo, foi 2.º tenente da Infantaria, formado pelo do CPOR-SP.

Foi um dos fundadores do Movimento de Cursilhos dentro da Igreja Católica.

Como Químico Industrial, desenvolveu dentre vários produtos a famosa cola para sapatos "2002", até hoje fabricada e copiada no mundo inteiro.

Januário Caramico
Naturais da cidade de São Paulo
Mortos em 2007